Людвиг Бурхард (; 31 мая 1886, Майнц — 7 сентября 1960, Лондон) — немецкий историк искусства, архивариус и библиофил, исследователь творчества Питера Пауля Рубенса.

Биография 
Сын бывшего придворного аптекаря Георга Бурхарда. Окончив летом 1904 года начальную школу в Великокняжеской гимназии в Карлсруэ, он поступил на двухгодичный курс классической филологии в Мюнхенском университете. Его учителями были Отто Крузиус, Адольф Фуртвенглер и Карл Фолль. Осенью 1906 года Людвиг перешёл в Гейдельбергский университет, чтобы продолжить учёбу, углубляя знания по истории искусства. Его профессорами были Дитрих фон Дун и Генрих Тоде. С осени 1907 года Людвиг Бурхард полностью посвятил себя истории искусств и перешёл в университет Галле.

1 августа 1911 года Бурхард получил докторскую степень за диссертацию «Голландские гравёры до Рембрандта» (Die Holländischen Radierer vor Rembrandt), выполненную под руководством Адольфа Гольдшмидта. Затем он с 1 октября 1911 года по 1 января 1912 года работал в качестве стажёра и до 1 апреля 1912 года сотрудником Королевского гравюрного кабинета в Дрездене. С 1917 года, во время Первой мировой войны, трудился в агентстве по спасению произведений искусства в департаменте Меца.

В 1919 году Людвиг женился на Лили (в девичестве Штанге) и до 1920 года был редактором знаменитого «Всеобщего лексикона художников от античности до современности» в тридцати семи томах (Allgemeinen Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart).

С 1920 по 1922 год Людвиг Бурхард работал редактором «Журнала изобразительных искусств» (Zeitschrift für bildende Kunst). В 1935 году из-за антисемитской политики национал-социалистов эмигрировал с семьёй в Англию, в 1940 году был на короткое время интернирован, но натурализован в 1948 году.

Более сорока лет Бурхард собирал документы по истории фламандской живописи. Свой архив в годы Второй мировой войны он сумел переправить в Лондон. Бурхард работал над составлением материалов для полного каталога произведений П. П. Рубенса (Corpus Rubenianum), который он завещал в дар городу Антверпену (родине художника). Воля Бурхарда была выполнена: каталог был опубликован посмертно между 1968 и 1982 годами Национальным центром пластических искусств в Брюсселе. Незадолго до смерти Бурхард подготовил исследование о Якобе Йордансе.

Основные научные труды 
 Голландские гравёры до Рембрандта (Die Holländischen Radierer vor Rembrandt. Berlin, 1917) 
 Легенда о Варлааме и Иосафате: приписывается св. Иоанну Дамаскину (Die Legende von Barlaam und Josaphat: Zugeschrieben dem hl. Johannes von Damaskus. Theatiner Verlag, München 1924)
 Каталог выставки: Фламандский пейзаж XVI—XVII веков (Katalog der Ausstellung: Das flämische Landschaftsbild des 16. und 17. Jahrhunderts; 6. — 30. Nov. 1927. Galerie Dr. Gottschewski/Dr. Schäffer, Berlin 1927)
 Corpus Rubenianum Ludwig Burchard (Иллюстрированный каталог работ Питера Пауля Рубенса. An illustrated catalogue raisonné of the Work of Peter Paul Rubens, 26 Bände, New York 1968—1982)
 Рисунки Рубенса. Совместно с Р. А. Де Хюльстом (Rubens-Zeichnungen. 2 Bände. Brüssel, 1963)

Примечания 

Историки искусства Германии